Gitter steht für:
 Gitter, eine Trennvorrichtung
 ein Heroldsbild in der Wappenkunde, siehe Gitter (Heraldik)
 ein Verschlüsselungsverfahren aus dem 16. Jh., siehe Cardan-Gitter
 ein historisches Gewichtsmaß für Erz und Kohle, siehe Gitter (Einheit)

in den Naturwissenschaften:
 Gitter der Kristallstruktur, siehe Bravais-Gitter
 Metallgitter, siehe Metallische Bindung
 Optisches Gitter, eine Struktur zur Beugung von Licht
 Optisches Gitter (Quantenoptik), eine Struktur aus Licht zur Manipulation von Atomen
 Reziprokes Gitter, Kristallgitter im Fourierraum
 Steuergitter, eine Elektrode bei Elektronenröhren
 diskrete Struktur der Raumzeit, siehe Gittereichtheorie

in der Mathematik und Informatik:
 ein Netz aus Koordinatenlinien auf Karten, siehe geodätisches Gitter
 Gitter (Geometrie)
 Gitter (Mathematik)
 Gitter (Instant Messaging System für GitHub)

Gitter ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Gitter (Salzgitter) 

Gitter ist der Familienname folgender Personen:
 Heidrun Gitter (1960–2021), deutsche Kinderchirurgin und Medizinfunktionärin
 Maria Rosler-Gitter (1900–1985), austroamerikanische Individualpsychologin
 Wolfgang Gitter (1930–2018), deutscher Rechtswissenschaftler

Aktion Gitter steht für:
 Aktion Gitter, Verhaftungswelle im Sommer 1944 in der Zeit des Nationalsozialismus
 Aktion Gitter (Protektorat Böhmen und Mähren), Verhaftungswelle im Protektorat Böhmen und Mähren 1939